Руста́м Усма́нович Мура́дов (род. 21 марта 1973, Чинар, Дербентский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Командующий войсками Восточного военного округа с 5 октября 2022 года, генерал-полковник (2023). Герой Российской Федерации (2017).

С 28 февраля 2022 года, из-за вторжения России на Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

В июле 2022 года стало известно о его командовании группировкой войск «Восток» на Украине.

Биография 
Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района. Его отец родом из села Ханак Табасаранского района Дагестанской АССР. По национальности табасаран. Отец — Усман, мать — Умижат. Отец в 1966 году, после землетрясения в Южном Дагестане, переселился с родителями в село Чинар из Табасаранского района. Здесь и женился. В семье было трое сыновей. Рустам учился в Чинарской средней школе.

Выпускник школы курсантов в Новочеркасске. На военной службе с 1990 года. С отличием окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище (1995) и Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации, также окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (2015).

Командир взвода, роты (1996), командир 242-го гвардейского мотострелкового полка (2008—2009), командир 17-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (2009), командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа (2009—2012).

В 2012 году присвоено очередное воинское звание генерал-майор. С 2012 по 2013 год — начальник 473-го Лисичанского окружного учебного центра Центрального военного округа.

С 2013 по 2015 год — слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

С 2015 по 2017 год — первый заместитель начальника и начальник штаба 41-й армии. В 2016 году — представитель России в Совместном российско-украинском центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе. 5 марта 2016 года в 19:15 в районе Ясиноватой, вместе с другими представителями российской стороны в СЦКК, попал под обстрел, который вёлся из РПГ, зенитных установок, крупнокалиберных пулемётов и длился около 20 минут.

В 2017 году — военный советник в Сирии. Отряды под командованием Мурадова в течение двух недель пробивались от Эс-Сухне до Дейр-эз-Зора, преодолевая ожесточённое сопротивление противника. В сутки проходили по 15-20 км и более. Указом Президента России от 28 декабря 2017 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору Мурадову присвоено звание Героя Российской Федерации со вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

С декабря 2017 по декабрь 2018 года — командующий 2-й гвардейской Краснознамённой армией Центрального военного округа.

С 25 декабря 2018 года — заместитель командующего войсками Южного военного округа.

Указом Президента России от 20 февраля 2020 года присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенант.

С 11 ноября 2020 года по 9 сентября 2021 года — командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Во время вторжения России на Украину принял командование группировкой войск «Восток».

С 5 октября 2022 года — командующий войсками Восточного военного округа. В начале ноября появились сообщения о тяжелых потерях 155-й бригады морской пехоты в ходе наступления на Павловку Донецкой области. По сообщениям российских военных корреспондентов, в начале ноября в ходе атак на Павловку бригада потеряла 63 человека. В последующие дни военкоры сообщили, что в ходе наступления под Павловкой Донецкой области бригада могла потерять около 50 % техники и 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Украинские журналисты публикуют видео с дрона, на котором якобы изображены погибшие в ходе атаки солдаты РФ. В потерях в ходе «непонятного» наступления выжившие военнослужащие обвинили генерала Мурадова.

В феврале 2023 года под его командованием 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ предприняли ряд атак на Угледар. Во время боёв 72-я омехбр, оборонявшая город, удержала его и нанесла обеим российским бригадам очень тяжелые потери, только визуально подтверждённые потери российских войск составили 130 единиц бронетехники (танков, БМП и БТР).

Российские военкоры возложили вину за тактические неудачи на высшее командование, в том числе снова на генерала Мурадова. Съемки с мест боевых действий свидетельствуют, что российские бригады были пополнена плохо подготовленными мобилизованными солдатами, которые действовали непрофессионально.

17 февраля Путин присвоил Мурадову звание генерал-полковника.

Женат. Имеет двух дочерей и двух сыновей.

Возвращение военнопленных 
Ряд СМИ приписывают ключевую роль в возвращении пленных после вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе (2020) первому командующему Российским миротворческим контингентом в регионе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

В начале декабря Мурадов вёл интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене пленными по принципу «всех на всех». В результате достигнутых договорённостей 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Командующий передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне 44 человека. Самолётом ВКС России их доставили домой в Баку и в Ереван, соответственно.

На следующий день между противоборствующими сторонами произошёл инцидент близ сёл Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района, в результате которого большая группа армянских военнослужащих попала в плен. 15 декабря 2020 года при личном посредничестве командующего Рустама Мурадова группа была выведена из окружения.

20 декабря 2020 года в Карабахе нашли считавшихся пропавшими 70 дней военных. Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян выразил особую признательность командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

10 февраля 2021 года министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян поблагодарил генерал-лейтенанта Мурадова за активное участие в процессе обмена пленными, а также содействие в поисках пропавших без вести, отметив эффективность деятельности российского контингента.

1 апреля 2021 начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян выразил благодарность Рустаму Мурадову за эффективную работу российского миротворческого контингента.

3 мая 2021 года трое армянских военнопленных вернулись из Азербайджана. Депутат от правящего блока Армении Назели Багдасарян на странице в Facebook сообщила, что пленные вернулись на родину благодаря усилиям командующего российскими миротворцами в регионе Рустама Мурадова.

12 июня 2021 года посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что 8 июня 2021 года благодаря оперативным действиям генерала Мурадова удалось вернуть домой военнослужащего Армении Артура Картаняна, который заблудился и попал в плен. По имеющимся у меня данным, при непосредственном участии командующего миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова сторонами был произведён обмен 82 человек, из них 66 армянских граждан. Работа не прекращается. Свежий пример: 8 июня заблудился армянский военный, и благодаря оперативным действиям генерала Мурадова, который находился в контакте с азербайджанской и армянской сторонами, удалось решить проблему. Уже на следующий день военнослужащий был возвращён армянской стороне. Это актуальный конкретный пример.

12 июня 2021 года Азербайджан вернул Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей. Решающая роль в достижении договорённости по возвращению 15 армянских пленных на родину принадлежит командующему российской миротворческой миссией в Карабахе Рустаму Мурадову, сообщил источник Sputnik Армения, хорошо знакомый с ситуацией. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил особую благодарность генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову за помощь в возвращении военнопленных.

Санкции 
После начала вторжения России на Украину попал под международные санкции Евросоюза за участие в военных действиях против Украины, так как «несет ответственность за активную поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине».

В марте 2022 года был включен в санкционные списки Велико­британии, Швейцарии и Новой Зеландии по аналогичным основаниям. Также находится в санкционных списках Японии, Украины, Канады и Австралии.

Награды 
 Герой Российской Федерации (2017) — за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами
 Орден Александра Невского (2020)
 Орден Мужества (1997)
 Орден Мужества (2000)
 Орден «За военные заслуги» (2012)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»
 Медали РФ
 Почётный гражданин Борзинского района Забайкальского края
 Почётный гражданин Табасаранского района Республики Дагестан

Примечания

Литература 
 Назначения в Вооружённых Силах. Генерал-майор Мурадов Рустам Усманович. // Российское военное обозрение. 2018. № 1 (165). — С.70.
 Назначения в Вооружённых Силах. Генерал-майор Мурадов Рустам Усманович. // Российское военное обозрение. 2018. № 12 (176). — С.70.
 О бездарно проведённой операции в селе Павловка под Угледаром. Мурадов Рустам Усманович.
Письмо от бойцов 155-ой бригады Морской пехоты ТОФ. Ситуация в Павловке // Простыми словами. proslo.ru 06.11.2022

Ссылки 
 
 Биография на сайте Минобороны России
 Генерал Рустам Мурадов, командующий российскими миротворцами в Карабахе: ликвидировал Масхадова в Чечне, чуть не погиб в Донбассе и стал Героем в Сирии // КП, 11 ноября 2020
 Генерал-лейтенант Рустам Мурадов: «Лучше один раз попытаться, чем жалеть и рассказывать потом детям, что ты неудачник»
 Владимир Путин наградил Звездой Героя России дагестанца Рустама Мурадова 
 Генерал Мурадов доложил Владимиру Путину об успехах доверенной ему армии
 Герой четырёх войн. Кто будет командовать российскими миротворцами в Нагорном Карабахе
 За что генерала Мурадова назначили командующим миротворцами в Карабахе
  — Россия 24
 Генерал Рустам Мурадов: «Миротворческая миссия» Хаттаба и Басаева закончилась, не успев начаться
 Советы генерал-лейтенанта. Рустам Мурадов — о неудачниках и лентяях

Родившиеся в Чинаре
Герои Российской Федерации
Награждённые медалью «За освобождение Пальмиры»
Выпускники Ленинградского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие общевойсковыми армиями
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Участники военной операции России в Сирии
Участники вторжения России на Украину
Почётные граждане районов России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании